Департамент Тилькара  () — департамент в Аргентине в составе провинции Жужуй.

Территория — 1845 км². По данным национального института статистики и переписи на 2010 год численность населения была 12349 против 10403 человек в 2001 году, что составило рост на 18,7%. Плотность населения — 6,69 чел./км².

Административный центр — Тилькара.

География 
Департамент расположен на в центральной части провинции Жужуй.

Департамент граничит:
 на севере — с департаментом Умауака
 на востоке — с департаментом Валье-Гранде
 на юго-востоке — с департаментом Ледесма
 на западе — с департаментом Тумбайя

Административное деление
Департамент включает 3 муниципалитета:
Тилькара
Маймара
Уакалера

Важнейшие населенные пункты

Примечания 

Департаменты провинции Жужуй